Jagtlust ('s-Graveland), een buitenplaats aan de Leeuwenlaan in 's-Graveland (Noord-Holland)
 Jagtlust (Bilthoven), een buitenplaats en later gemeentehuis in Bilthoven
 Jagtlust (Blaricum), een buitenplaats, bekend van het gelijknamige boek
 Jagtlust (boek), een boek uit 1998 van Annejet van der Zijl, dat gaat over de gelijknamige buitenplaats in Blaricum (Noord-Holland)
 Jagtlust (Kamerik), langhuisboerderij in Kamerik (Utrecht)
 Jagtlust (plantage), een voormalige plantage aan de Surinamerivier in Suriname

Zie ook 
 Jagtlust of Hoogsigtenburg, voormalig landgoed in Santpoort (Noord-Holland)
 Klein Jagtlust, landgoed in Oranjewoud (Friesland)